Копривница је назив за насељено место:
 Копривница, град и седиште Копривничко-крижевачке жупаније, Република Хрватска
 Копривница (Плетерница), насељено место града Плетернице, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Копривница (Алексинац), насељено место у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија
 Копривница (Зајечар), насељено место града Зајечара, Зајечарски округ, Република Србија
 Копривница (Нови Пазар), насељено место града Новог Пазара, Република Србија 
 Копривница (Гаџин Хан), насељено место у општини Гаџин Хан, Нишавски округ, Република Србија
 Копривница (Какањ), насељено место у општини Какањ, Зеничко-добојски кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Копривница (Косовска Каменица), насељено место у  насеље у општини Косовска Каменица, Република Србија
 Копривница (Багрдан)